Dreamer (terme anglais signifiant rêveur en français) peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Noel Nosseck sorti en 1979 ;
 , film américain de John Gatins sorti en 2005.

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album d'Eliane Elias sorti le  ;
 , album de Haste the Day sorti le  ;
 , album de Soraya Arnelas sorti le .

Chanson 

 , chanson de Chris Brown présente l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dennis Wilson présente l'album Pacific Ocean Blue sorti le  ;
 , chanson d'Europe présente l'album Wings of Tomorrow sorti le  ;
 , chanson de  présente l'album  sorti en  ;
 , chanson d'Ozzy Osbourne présente l'album  sorti le  ;
 , chanson de Supertramp présente l'album Crime of the Century sorti le  ;
 , single de  sorti le .

Autre 
 DREAMer : personne concernée par le DREAM Act.

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie de titre